Altersklassen sind Aufteilungen nach dem Alter, beispielsweise von Personen:
 Altersklasse (Demografie), in der Demografie
 Alters- und Leistungsklassen (Sport), im Sport
 Altersklasse (Fußball), speziell im Fußball

Siehe auch:
 Jahrgang
 Leistungsklasse